Лафниц () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Штирия. 

Входит в состав округа Хартберг.  Население составляет 1414 человек (на 31 декабря 2005 года). Занимает площадь 15,52 км². Официальный код  —  60717.

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Ханс Хаммер (СДПА) по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 15 мест.

 СДПА занимает 8 мест.
 АНП занимает 7 мест.

Ссылки
 Официальная страница 

Города Штирии